Prinz Harald von Dänemark, vollständiger Name Harald Christian Frederik von Dänemark (* 8. Oktober 1876 auf Schloss Charlottenlund bei Kopenhagen; † 30. März 1949 in Kopenhagen) war ein Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg.

Leben 
Harald war der dritte Sohn von König Friedrich VIII. von Dänemark (1843–1912) und seiner Frau Königin Louise (1851–1926), Tochter des Königs Karl XV. von Schweden-Norwegen und der Prinzessin Luise von Oranien-Nassau. Seine älteren Brüder waren König Christian X. von Dänemark und König Haakon VII. von Norwegen.

Im Alter von siebzehn Jahren trat Prinz Harald in das dänische Heer ein. Er diente später unter anderem im Gardehusarregimentet und quittierte im Alter von fünfzig Jahren den Dienst im Rang eines Generalmajors. 1933 ernannte ihn sein Bruder, König Christian X., zum Generalleutnant. Am 28. Juli 1894 wurde Prinz Harald Ritter des Elefanten-Ordens und am 11. Oktober 1901 wurde er Honorary Knight Grand Cross des Royal Victorian Order. Harald war Mitglied des Dänischen Freimaurerordens.

Prinz Harald heiratete am 28. April 1909 auf Schloss Glücksburg seine Cousine 2. Grades, Prinzessin Helena von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1888–1962), eine Tochter von Herzog Friedrich Ferdinand. Das Paar bezog in Jægersborg nördlich von Kopenhagen ein Herrenhaus, in dem die vier ältesten Kinder geboren wurden. 1918/1919 bezog die Familie dann eine für sie erbaute Villa im Norden Kopenhagens.

Als Prinz von Dänemark wurde er am traditionellen Begräbnisort der königlichen Familie im Dom zu Roskilde bestattet.

Nachkommen 
Prinz Harald und Prinzessin Helena hatten drei Töchter und zwei Söhne:
 Prinzessin Feodora (* 3. Juli 1910; † 17. März 1975)
⚭ 1937 Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe (1898–1974)
 Prinzessin Caroline-Mathilde (* 27. April 1912; † 12. Dezember 1995)
⚭ 1933 Erbprinz Knut von Dänemark (1900–1976)
 Prinzessin Alexandrine-Louise (* 12. Dezember 1914; † 26. April 1962)
⚭ 1937 Luitpold Graf zu Castell-Castell (1904–1941) 
 Prinz Gorm (* 24. Februar 1919; † 26. Dezember 1991)
 Prinz Oluf (* 10. März 1923; † 19. Dezember 1990), seit 1948 Graf von Rosenborg

Vorfahren

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 
 Prins Harald af Danmark
 Genealogy of the Royal Family of Denmark

Prinz (Dänemark)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Träger des Elefanten-Ordens
Honorary Knight Grand Cross des Royal Victorian Order
Däne
Geboren 1876
Gestorben 1949
Mann
Friedrich VIII. (Dänemark)